Świadkowie Jehowy w Bangladeszu – społeczność wyznaniowa w Bangladeszu, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2022 roku 338 głosicieli, należących do 6 zborów. Na uroczystości Wieczerzy Pańskiej (Pamiątce) w 2022 roku zgromadziło się 1048 osób. Działalność miejscowych Świadków Jehowy nadzoruje Biuro Oddziału w Ebinie  w Japonii.

Historia 
Dziłalność Świadków Jehowy w Bengalu Wschodnim została zapoczątkowana w latach 30. XX wieku. W roku 1932 z krótką wizytą na terenie późniejszego Pakistanu Wschodniego gościli pierwsi misjonarze Świadków Jehowy.

W roku 1953 wysłano w ten rejon małżeństwo Benesch – misjonarzy, absolwentów Szkoły Gilead. Przez dwa i pół roku prowadzili oni działalność w miastach Dhaka oraz Ćottogram. W roku 1968 w Pakistanie Wschodnim (od 1971 roku Bangladesz) działało dwóch pionierów specjalnych oraz rodzina głosicieli. Pomimo trudności indyjskie Biuro Oddziału w roku 1973 wysłało dwóch pionierów specjalnych.

W grudniu 1977 do Dhaki przybyło małżeństwo filipińskich współwyznawców, którzy dołączyli do jedynej wówczas wyznawczyni w tym mieście. W Bangladeszu pozostali do lipca 1982 roku. Później głosicielami zostali członkowie pewnej rodziny, którzy rozpoczęli tłumaczenie publikacji biblijnych na język bengalski.

Na początku lat 90. XX wieku do Bangladeszu przyjechali inni współwyznawcy z Filipin. W 1992 roku działalność kaznodziejską prowadziło 42 głosicieli. W 1997 roku na kongresie okręgowym pod hasłem „Wiara w Słowo Boże” w Dhace obecne były 142 osoby, a 14 zostało ochrzczonych, co do tamtej pory było największą liczbą jednorazowo ochrzczonych Świadków Jehowy w Bangladeszu. W 2000 roku na kongresie pod hasłem „Prorocze słowo Boże” w Dhace, obecnych było 140 osób.

W 2015 roku, po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Nepal 25 kwietnia oraz 12 maja, zbory z Bangladeszu brały udział w akcji niesienia pomocy ofiarom kataklizmu, wysyłając leki i inne artykuły pierwszej potrzeby. W 2019 roku na uroczystości Wieczerzy Pańskiej zebrało się 980 osób.

5 lipca 2020 roku Ashok Patel, członek indyjskiego Komitetu Oddziału, ogłosił w nagranym wcześniej przemówieniu wydanie Chrześcijańskich Pism Greckich (Nowego Testamentu) w języku bengalskim. W związku z pandemią COVID-19 zorganizowano specjalne zebrania w trybie wideokonferencji, z których skorzystało przeszło 1200 głosicieli posługujących się tym językiem, w Bangladeszu oraz w Indiach.

Świadkowie Jehowy prowadzą działalność w miastach Dhaka, Ćottogram, Durgapur, Dinadźpur, Haluaghat, Khulna, Meherpur i Savar. Zbory należą do obwodu nepalskiego.

Statystyki

Liczba głosicieli 
Dane na podstawie oficjalnych raportów o działalności:
 najwyższa liczba głosicieli osiągnięta w danym roku służbowym (liczby nad słupkami na wykresie)
 przeciętna liczba pionierów w danym roku służbowym (ciemniejszym odcieniem, liczby na słupkach wykresu; od 2017 roku tylko pionierów pełnoczasowych, bez pomocniczych)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Watchtower: Rocznik Świadków Jehowy: 1994–2017

Linki zewnętrzne 
 

Chrześcijaństwo w Bangladeszu
Bangladesz